Der Begriff Bowmore bezeichnet:

 Bowmore (North Carolina), Vereinigten Staaten
 Bowmore (Schottland), Hauptort der schottischen Insel Islay
 Bowmore (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Schottland